Le lac Argentino est un lac de Patagonie argentine.
 , en Uruguay.
 En espagnol, un habitant d'Argentine.